Pančava může označovat:

sídla
 Hýk-Pančava – základní sídelní jednotka obce Lazníčky, okres Přerov
 Pančava (Lazníčky) – součást obce Lazníčky
 Chotěměřice t. Pančava – část obce Zbraslavice, okres Kutná Hora
 Pančava (Chotěšov) – základní sídelní jednotka obce Chotěšov, okres Plzeň-jih
 Pančava (Jihlava) – katastrální území města Jihlava
 Pančava (Trokavec) – sídlo u obce Trokavec, okres Rokycany
 Pančava (Úsov) – zaniklá osada u obce Úsov, okres Šumperk
 Pančava (Zlín) – základní sídelní jednotka města Zlín

vodní tok
 Pančava (přítok Labe) – pravostranný přítok řeky Labe, na němž se rozkládá Pančavský vodopád